Lībergs ist der Nachname folgender Personen:
 Mārtiņs Lībergs (* 1980), lettischer Handballspieler
 Uldis Lībergs (* 1983), lettischer Handballspieler